Ла Пресита има више значења:

 Ла Пресита (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пресита (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пресита, Ла Помпеја (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пресита (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пресита (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пресита (Зарагоза, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пресита (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пресита (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пресита (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пресита (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пресита (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пресита (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пресита (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пресита (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пресита (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пресита (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пресита, Ла Ладриљера (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пресита (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пресита (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пресита, Ла Помпеја (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пресита, Пало Бланко (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пресита (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пресита (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пресита (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пресита, Сан Исидро (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пресита (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пресита (Зарагоза, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пресита (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пресита (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пресита (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пресита (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пресита (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пресита (Накори Чико), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пресита (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пресита (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пресита (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пресита (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пресита (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пресита (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пресита, Ла Ескондида (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пресита (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пресита (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пресита, Ел Параисо (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пресита (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пресита (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику